Tairea steht für:
 Tairea (Schiff, 1924), britisches Passagier- und Hospitalschiff
 Tairea, eigentlich Te Rangiuamutu, eines der ozeantauglichen Auswandererboote der Mythologie der Māori zur Besiedlung Neuseelands